Segunda persona puede referirse a:

 La persona que se enumera en segundo lugar.
 En gramática, la  Segunda persona gramatical. 
 Segunda persona narrativa.
 En cristología, Dios Hijo, Segunda Persona de la Santísima Trinidad.